Sjapoer, Shapur, Shapour of Sapor is een Perzische voornaam.

Sjah's van de Sassaniden
 Sjapoer I, regeerperiode 241 - 272
 Sjapoer II (de Grote), regeerperiode 309 - 379
 Sjapoer III, regeerperiode 383 - 388

Andere personen
 Shapour Bakhtiar, premier van Iran